Бискупский () — украинская и польская фамилия. Известные носители:

 Бискупский, Василий Викторович (1878—1945) — русский и украинский военный и политический деятель, генерал-майор. Один из идеологов русского фашизма.
 Бискупский, Константин Ксаверьевич (1834—1892) — русский генерал, участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг..
 Бискупский, Ксаверий Андреевич (1795—1857) — участник Отечественной войны 1812 года.